Le hard rock est un genre de rock apparu au milieu des années 1960 essentiellement aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Titres 
 The Hard Rock Breed est un film américain réalisé par Raymond B. Wells, sorti en 1918.
 MTV Hard Rock Live est un album live du groupe canadien Simple Plan, sorti en 2005.
 Hard Rock Hallelujah est une chanson du groupe finlandais Lordi publiée en 2006.

Entreprises 
 Hard Rock Cafe est une chaîne de restauration britannique.
 Hard Rock Park, ancien nom de Freestyle Music Park, parc thématique musical situé à Myrtle Beach, en Caroline du Sud aux États-Unis.
 Le Hard Rock Hotel and Casino est un complexe de loisirs situé à Paradise, près de Las Vegas dans le Nevada aux États-Unis.

Nom de scène 

 Hard Rock Sofa est un duo de disc jockeys et producteurs russes.